Falköping (gemeente), een gemeente in Zweden
 Falköping (stad), de hoofdstad van deze gemeente